Тази страница представя турнира за купата на България по футбол, провеждащ се през сезон 2004/2005. Включени са само срещите от финалната фаза на турнира.

Квалификационен кръг 
В квалификационния кръг всяка една от 28-те области излъчва свой представител за участие в турнира за Купата на България. 28-те отбора играят в квалификационен кръг, за да излъчат 16 участника в I кръг на турнира, които срещат 16-те отбора от „Б“ група. Квалификациите са разделени на териториите на 4-те „В“ групи и така за I кръг се изпълчват по четири отбора от Североизточна, Северозападна, Югозападна и Югоизточна България.

Победители в квалицикационния кръг:

Североизточна България:
 Дунав (Русе) – Североизточна „В“ АФГ
 Аксаково (Аксаково) – Североизточна „В“ АФГ
 Орловец (Победа) – Североизточна „В“ АФГ
 Лудогорец 2003 (Разград) – Североизточна „В“ АФГ

Северозападна България:
 Янтра (Габрово) – Северозападна „В“ АФГ
 Сокол (Тръстеник) – ОФГ Плевен
 Ботев (Летница) – ОФГ Ловеч
 Миньор 2000 (Драганица) – ОФГ Монтана

Югозападна България:
 Пирин (Гоце Делчев) – Югозападна „В“ АФГ
 Сливнишки герой (Сливница) – Югозападна „В“ АФГ
 Хебър (Пазарджик) – Югозападна „В“ АФГ
 Миньор (Перник) – Югозападна „В“ АФГ

Югоизточна България:
 Локомотив (Стара Загора) – Югоизточна „В“ АФГ
 Сливен 2000 (Сливен) – Югоизточна „В“ АФГ
 Спартак (Пловдив) – Югоизточна „В“ АФГ
 Хасково (Хасково) – Югоизточна „В“ АФГ

Първи кръг 
Участват 16 отбора от „Б“ група + 16 победители от квалификациония кръг

Втори кръг 
Участват 16 отбора от „А“ група + 16 победители от първи кръг

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Боримиров (55); 2:0 Домовчийски (76); 2:1 Янев-дуз (82)

 Съдия: Антон Генов (Габрово)

Източници 
 bulgarian-football.com

0